Curlew – CDP statunitense nello Stato di Washington
Curlew – comune statunitense nello Stato dell'Iowa